L'edizione 1967 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Dag Szepanski (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1967.
 Hammarby IF  e IFK Holmsund retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1967
Campionato svedese di calcio